Wülfershausen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Wülfershausen an der Saale – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Wülfershausen, Wasserlosen – ort, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken,